Rhamnus bezeichnet:
 Kreuzdorn
 Rhamnous